Lalla de Cízic va ser una pintora i escultora de l'antiguitat clàssica. Va destacar en la pintura de retrats de dones.

Vida 
Va viure a Roma, contemporàniament a Marc Terenci Varró, aproximadament al 74 aC. Ella va utilitzar un llapis sobre marfil mentre involucrava el cestrum. Va especialitzar la seva obra d'art en imatges de dones i ella mateixa fent servir un mirall per als autoretrats. També va ser coneguda per ser una pintora ràpida. Mai es va casar. Va ser tan admirada pel seu treball que va omplir galeries a Roma. També es coneix Lalla com una dels primers pintors de gravats en miniatura. Té una enorme col·lecció de més de 700 retrats a Hebrodades de Varró. No sols va pintar sobre ivori, sinó també sobre vellut.

Referències

Bibliografia 
 "Lalla", Cyclopædia of biography, a series of original memoirs of the most distinguished persons of all times, ed. by E. Rich,1854
 Giovanni Boccaccio, Concerning famous women, trad. Guido Aldo Guarino, ed. Rutgers University Press, 1963, 257 p., see p. 144.

Pintors romans